Карманник — преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок.
 «Карманник» — советский кукольный мультипликационный фильм Аиды Зябликовой 1990 года.
 «Карманник» — французская криминальная драма Робера Брессона 1959 года.